

Geografia

Austria 
 Stans – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Schwaz

Szwajcaria 
 Stans – miasto

Osoby 
 Jeff Stans – holenderski piłkarz
 Maurice Stans – amerykański polityk